Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Laforey d'après l'amiral Francis Laforey :
 le , un destroyer de classe Laforey lancé en 1913 et coulé par une mine en 1917 ;
 le , un destroyer de classe L lancé en 1941 et coulé en 1944.

Laforey